Журавко Олексій Валерійович (1974—2022) — український політик.
 Журавко Валерій Вікторович (5 вересня 1947, Очаків) — радянський український футболіст.

Див. також 
 Журавок